Амри́та(м) (, , «бессмертие») — в индуистской мифологии — напиток богов, делающий их бессмертными. Предание гласит, что амриту получали путём пахтания Молочного океана (кширодаматхана). Богам амриту доставляла Мохини.

Как указывает Жорж Дюмезиль, понятие амриты восходит к праиндоевропейской религии и тождественно амброзии.

См. также 
 Праздник кувшинов
 Нектар (мифология)

Примечания

Литература 

 
 

Индуистская мифология
Предметы буддийского культа
Сикхизм
Напитки богов
Бессмертие